Yuri peut faire référence à :

Antronyme 
 Yuri, un prénom ;
 Yuri (1964-), est une chanteuse mexicaine ;
 Yuri Buenaventura (1967-), est un chanteur de salsa ;
 Yuri Landman (1973-), est un artiste néerlandais ;
 Yuri (1989-), est une chanteuse coréenne.
 Yuri Berchiche (1990-), est un footballeur professionnel espagnol.

Divers 
 Yuri est une langue amérindienne ;
 Yuri fait référence aux relations sexuelles entre femmes ;
 Yuri est une série de satellites de télécommunications japonais ;
 Yuri, album du rappeur français Dosseh.

Homonymie de prénom